Plusieurs cathédrales ont été nommées cathédrale Saint-Louis-Roi-de-France en l'honneur de , dit Saint Louis :
 la cathédrale Saint-Louis-Roi-de-France de Jérémie en Haïti ;
 la cathédrale Saint-Louis-Roi-de-France de Saint-Louis aux États-Unis.

Voir aussi 
 
 
 
 Liste des cathédrales

LouisRoiFrance
~SaintLouisFrance